Du bist nicht allein – film del 1949 diretto da Paul Verhoeven
Du bist nicht allein – film del 2007 diretto da Bernd Böhlich